Il Pool D della zona Euro-Africana Gruppo I nella Fed Cup 2013 è uno dei quattro gruppi in cui è suddiviso il Gruppo I della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool A, Pool B, Pool C)

Slovenia vs. Lussemburgo

Olanda vs. Bulgaria

Slovenia vs. Olanda

Bulgaria vs. Lussemburgo

Slovenia vs. Bulgaria

Olanda vs. Lussemburgo

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2013